Beiersdorf (Saksen) - een plaats in Saksen, Duitsland
 Beiersdorf AG - een Duitse multinational